Подусовка ():

 Подусовка — ж/д остановочный пункт в Чернигове (Украина)
 Подусовка — урочище в Чернигове (Украина)
 Новая Подусовка — район Чернигова (Украина)
 Старая Подусовка — район Чернигова (Украина)